Brandstetten heißen folgende geographischen Objekte:

 Brandstetten bei Reicheneibach, Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Brandstetten bei St. Nikola, Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Brandstetten (Breitenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Breitenbrunn, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Brandstetten (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Brandstetten (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Brandstetten (Geratskirchen), Ortsteil der Gemeinde Geratskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Brandstetten (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Brandstetten (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Brandstetten (Gemeinde Allhartsberg), Ortsteil von Allhartsberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Brandstetten (Gemeinde Neuhofen), Ortsteil von Neuhofen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Brandstetten (Gemeinde Wieselburg-Land), Ortschaft von Wieselburg-Land, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Brandstetten (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft von Taufkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

 Kopaszyn, Teil der polnischen Landgemeinde Wągrowiec (ehemals preußische Provinz Posen, 1938–1945)

Siehe auch:
 Brandstätt, Brandstetter, Brandstett, Brandstätten
 Rodungsname – zur Namenkunde